

Chute d'eau 

 Au sens propre, une cascade est une chute d'eau.
 Une cascade artificielle est une construction faite par redans ou gradins sur lesquels on conduit, par le moyen de plusieurs tuyaux, une chute d'eau qui en tombant se divise.
 La cascade de glace est un sport dérivé de l'escalade et de l'alpinisme qui consiste à escalader des cascades gelées à l'aide de piolets et crampons.
 Une cascade de glace désigne un ensemble étendu de séracs à la surface d'un glacier.

Enchaînement d'évènements liés 

Par analogie, une cascade est une suite d'évènements s'alimentant en chaîne :
 En génie chimique, un procédé en cascade est constitué par l'enchaînement de plusieurs procédés élémentaires identiques. 
 En gestion de projets et en génie logiciel, un modèle en cascade correspond à un mode d'organisation linéaire et séquentiel des activités.
 Les cascades atmosphériques sont des « avalanches » de rayons cosmiques pouvant engendrer un nombre considérable de particules s'étalant sur une grande surface.
 Une cascade d'évènements s'enchaînant est connu sous le nom de effet domino

Divers 

Le mot cascade désigne également :
 un événement spectaculaire planifié et réalisé par un cascadeur,
 la cascade, la figure jonglable avec un nombre d’objet impair,
 « Cascade », une collection de littérature d'enfance et de jeunesse des éditions Rageot,
 Open CASCADE, une plateforme de génie logiciel,
 Boise Cascade, une entreprise papetière américaine,
 la particule cascade, autre nom de baryon Xi, une particule élémentaire,
 Cascade Investment, un fonds d'investissement américain détenu par Bill Gates,
 Cascade, un virus informatique,
 le Cascade, une variété de houblon.

Toponyme 
Cascade est le nom de différentes localités dont :
 Cascade, ville dans l'Idaho (États-Unis),
 Cascade, ville dans l'Iowa (États-Unis),
 Cascade, ville dans le Montana (États-Unis),
 Cascade Locks, ville du comté de Hood River, dans l'Oregon (États-Unis),
 Cascade, une ville imaginaire de la série télévisée The Sentinel,
Autre toponymes : 
 Cascade, un quartier de Seattle dans l'État de Washington (États-Unis),
 Cascade, un district des Seychelles,
 Cascade Creek, un cours d'eau de Californie,
 Cascade, une rivière de Nouvelle-Zélande,

Édifices 
 la Cascade, un monument d'Erevan (Arménie),
 Cascade Canyon Barn, une grange américaine dans le comté de Teton, dans le Wyoming, inscrite au Registre national des lieux historiques.
 Cascade Cottages, des bâtiments formant un district historique du comté de Larimer, dans le Colorado, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie d'hydronyme